Indonézia
Palu, város Celebesz szigetén, Közép-Celebesz tartomány fővárosa

 Olaszország
Palu, Verona megye települése

 Törökország
Palu, Elazığ tartomány egyik körzete